Альдеада́вила-де-ла-Рибе́ра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 46,18 км². Население — 1389 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 104 км.

Покровителем города считается святой Бартоломе.

На плотине возле Альдеадавилы были сняты начальные и финальные сцены кинофильма «Доктор Живаго» режиссёра Дэвида Лина.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Oficial
 Página sobre las Fiestas y Peñas 
 Web de la Peña Primitivos
 Información sobre el Salto de Aldeadávila
 Página sobre Aldeadávila
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Embalse de Aldeadavila

Муниципалитеты Саламанки